Струкевич — українське або білоруське прізвище, яке утворене від прізвиська Струк.

Походження 

Прізвище утворене від прізвиська Струк, яке походить від номінального "струк" (або "стручок"). Ймовірно Струком називали людини маленького росту.

У володимирських говорах слово "струк" мало значення "жіночий головний убір". В такому випадку прізвисько Струк міг отримати кравець або торговець головними уборами.

У Словнику Володиимира Даля:
1) СТРУК, стручок м. Лопатка, довгий, двостулковий сімянник деяких рослин: гороху, бобів, золотарника тощо.
2) СТРУК, волод. головний жіночий убір, рід Кікі, кичкиВикитека

Суфікс -вич є частиною по-батькові, тоді Струкевич син Струка.
Він може вказувати на можливе українське, білоруське походження прізвища. Є польські і сербські прізвища з таким суфіксом.

Відомі носії 

 Струкевич Олексій Карпович (нар. 1962 р.) - дослідник проблем політичної свідомості, культури та історії України XVII—XVIII ст., з 2002 р. -доцент, з 2005 — доктор історичних наук, професор.

Див. також 

 Струков

Примітки